JDG steht für:
 Jahresberichte für deutsche Geschichte
 Jahrbücher der Deutschen Geschichte
 Japanisch-Deutsche Gesellschaft, siehe Liste japanisch-deutscher Gesellschaften

Abkürzung